cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres B et 'C

 Codes 
 .bb, Barbade (domaine national de premier niveau).
 Barbade, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2,
 0xBB, symbole pour le guillemet typographique fermant » (norme ISO/CEI 8859-1).
 BB, immatriculation de l'arrondissement allemand de Böblingen, dans le Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.

 Abréviations 
 BB, Basile Boli.
 BB, Berlinetta Boxer, modèle automobile de la marque Ferrari.
 BB, Bertolt Brecht.
 BB, Bertrand Badie.
 BB, BlackBerry
 BB, Black Bloc, technique de manifestation spectaculaire.
 BB, Black Butler.
 BB, .
 BB, Big Brother.
 BB, Boulogne-Billancourt.
 BB, les Boulogne Boys.
 BB, Brigitte Bardot.
 BB, Breaking Bad.
 BB, Brevet Blanc
 BB, le Brevet de base

 Noms 
 BB, nom de plusieurs types de locomotives ayant toutes en commun de reposer sur deux bogies de chacun deux essieux (voir Disposition des essieux).
 BBCode, système de balises qui permet d'écrire des messages plus riches dans certains forums (dont phpBB).
 bb est l'abréviation de bobbed, un gène de la drosophile.
 BB est l'abréviation du jeu Blood Bowl.
 BB sont les initiales en même que le surnom de Brigitte Bardot ; Serge Gainsbourg y réfère dans sa chanson Initials B.B..
 B.B. est le nom de la fille de Beatrix Kiddo et de Bill dans Kill Bill.
 B&B Hotels est une chaîne d’hôtels.

 Musique 
 Les BB Brunes est le nom d'un groupe de rock français.
 The Blues Brothers, un groupe de blues'' des années 1970.
 B. B. & Q. Band est un groupe des années 1980.
 Initials B.B. est un album de Serge Gainsbourg
 Les B.B. est un groupe québécois des années 1980-1990.

Autres 
 BB, en hexadécimal, représente le nombre noté 187 en décimal.

Abréviation
Code